

Biografia 
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, dopo una laurea in Fisica dell'Atmosfera e Meteorologia conseguita presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di Bologna ha lavorato come collaboratore al CNR di Bologna nei laboratori dell’ISAC (Istituto delle Scienze dell'Atmosfera e del Clima).

Nel 2005 venne scelto come nuovo meteorologo di Sky Meteo 24; la sua prima apparizione televisiva avvenne nel luglio dello stesso anno. Nel corso degli anni acquisì spazio nel canale satellitare e gli vennero affidati anche servizi in esterna. Nel 2009 con una stazione mobile meteorologica andò in diretta in pochi giorni nelle città di Milano, Bologna, Venezia e Firenze.

Dal 2007 collabora anche per Radio Studio Delta, radio romagnola che gli affida quotidianamente lo spazio meteo.

Nel giugno 2018 si è separato da Sky, proseguendo la sua attività di meteorologo come freelance.

Nel settembre 2019 ha aderito all'associazione AMPRO (Associazione ed Elenco Nazionale dei Meteorologi e Tecnici Meteorologi Professionisti).

Dal settembre 2020 collabora con la Rai per i servizi meteorologici dell'emittente di Stato italiana.

Collegamenti esterni 

Studenti dell'Università di Bologna